Медве́дка:
 Медведка — род насекомых отряда прямокрылых.
 Медведка — популярный на Дальнем Востоке вид креветки.
 Медведка — столярный двуручный инструмент, предназначенный для грубой строжки.
 Медведка — инструмент для грубого вскрытия сувальдных замков.
 Медведка — противолодочный ракетный комплекс.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Медведка — пригород Витебска.

 Казахстан
 Медведка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Медведка — прежнее название аула Белкарагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

 Россия
 Медведка —деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Медведка — посёлок в Северном районе Оренбургской области.
 Медведка — посёлок в Сорочинском районе Оренбургской области.
 Медведка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Медведка — посёлок городского типа в Горнозаводском районе Пермского края.
 Медведка — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Медведка — село в Лениногорском районе республики Татарстан.
 Медведка — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Медведка — деревня в Алнашском районе Удмуртии.
 Медведка — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района Ярославской области.

 Украина
 Медведка — село в Винницком районе Винницкой области.

Реки 
 Медведка (приток Воробьёвки) — в Оренбургской области.
 Медведка (приток Москвы) — в Московской области.
 Медведка (приток Рыкуши) — в Ярославской области.
 Медведка (приток Званы) — в Тверской области.
 Медведка (приток Камы) — ручей в Перми.
 Медведка (приток Вербовки) — в Ставропольском крае.
 Медведка (приток Кети) — в Красноярском крае.
 Медведка (река, Амурская область)
 Медведка (река, Приморский край) — приток Павловки. Прежнее название — Синанча.

См. также 
 Медведки (значения)
 Операция «Медведка 19» — операция армии обороны Израиля во время Ливанской войны.